Non è successo niente (No pasó nada) – romanzo di Antonio Skármeta del 1980
 Non è successo niente – romanzo di Tiziano Sclavi del 1998
 Non è successo niente (Rien n'est arrivé) – romanzo di Sylvie Neeman Romascano del 2001